Dywizje piechoty (strzelców) noszące numer „27”:

Wojska Polskiego:
 27 Dywizja Izydora Krasińskiego (1813)
 27 Dywizja Piechoty (1921–1939)
 27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK (1944)
 27 Dywizja Piechoty (1951–1955)

Austro-węgierska:
 27 Dywizja Piechoty (do 1918)

Niemieckie:
 27 Dywizja Cesarstwa Niemieckiego (1871–1919)
 27 Dywizja Piechoty (III Rzesza) (1936–1940) → 17 Dywizja Pancerna

Rosyjskie i radzieckie:
 27 Dywizja Piechoty (1863–1918)
 27 Omska Dywizja Strzelecka (1918–1941)